Parnac kan syfta på:
 Parnac, Indre
 Parnac, Lot